Bad Guys heißen die Filme
 Bad Guys (1986), US-amerikanische Actionkomödie
 Bad Guys (1995), US-amerikanischer Actionfilm
 Bad Guys (2008), US-amerikanischer Thriller